Склад збірної Франції на Чемпіонаті Європи 1960 року

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 1960
Франція 1960